Pat, község Magyarországon, Zala megye Nagykanizsai járásában
Pat, község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában